Brocken – montagna della Germania
 Brocken-Hochharz – comunità amministrativa
 Brocken Jr. – personaggio del manga ed anime Ultimate Muscle
 Brocken – personaggio del videogioco World Heroes

Altri progetti